Seidenhaus Koopmann steht für:

 Seidenhaus Koopmann in Hannover, deutsches Textilunternehmen, 1889 gegründet, siehe Eduard Koopmann
 Seidenhaus Koopmann (Köln), 1895 eröffnet
 Seidenhaus Koopmann (Bremen), 1899 eröffnet